Andruschtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Stepanowitsch Andruschtschenko (1943–2017), russischer Physiker und Journalist